Títol acadèmic, document atorgat per alguna institució educativa després de la finalització reeixida d'uns estudis 
 Títol honorífic
 Títol nobiliari
 títol (o titular, castellanisme) o capçalera pot significar l'encapçalament d'un article o altre tipus de text
 Títol, resultat del mètode d'anàlisi química quantitatiu que permet de determinar la concentració d'una substància afegint un volum d'una segona substància de concentració coneguda i que reacciona amb la primera, vegeu titulació
 Títol valor, entès com a títol de propietat d'una societat 
 Títol de vapor, percentatge en massa de vapor en una barreja líquid-vapor